Liedjes
Let's roll (Q65) (1988), een lied van Q65
Let's roll (Neil Young) (2001), een lied van Neil Young
Let's roll (Dc Talk) (2001), een lied van Dc Talk
Let's roll (Jonny L) (2003), een lied van Jonny L
Let's roll (The Stills) (2003), een lied van The Stills
Let's roll (Adina Howard) (2004), een lied van Adina Howard
Let's roll (Yelawolf) (2011), een lied van Yelawolf
Albums
Let's roll (Etta James) (2003), een lied van Etta James